Principato di Sealand – micronazione al largo della Gran Bretagna
Sealand – località del Flintshire, Galles
RAF Sealand – base della Royal Air Force